Bill "Bojangles" Robinson – ballerino e attore statunitense
 Bojangles – film biografico su Bill "Bojangles" Robinson del 2001 diretto da Bill Lake e Joseph Sargent
 Bojangles – singolo di Pitbull del 2006, dall'album El Mariel
Mr. Bojangles – canzone di Jerry Jeff Walker